Langford ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Langford (* 1964), britische Schauspielerin und Entertainerin
 Cal Langford (* 1959), kanadischer Bobfahrer
 Cooper H. Langford (1934–2018), kanadisch-US-amerikanischer Chemiker
 David Langford (* 1953), britischer Science-Fiction-Autor, -Herausgeber und -Kritiker
 Frances Langford (1913–2005), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Gordon Langford (1930–2017), britischer Komponist und Arrangeur
 John Langford (* 1968), australischer Rugby-Union-Spieler
 Josephine Langford (* 1997), australische Schauspielerin
 Katherine Langford (* 1996), australische Schauspielerin
 Keith Langford (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kevin Langford (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kyle Langford (* 1996), britischer Mittelstreckenläufer
 Larry Langford (1948–2019), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel P. Langford (1832–1911), US-amerikanischer Entdecker
 Paul Langford (1945–2015), britischer Historiker
 Romeo Langford (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ruby Langford Ginibi (1934–2011), australische Schriftstellerin
 Sam Langford (1883–1956), kanadischer Boxer
 William Langford (1896–1973), kanadischer Ruderer

Langford ist der Name folgender Orte

in England:
 Langford (Bedfordshire)
 Langford (Cornwall)
 Langford (Cumbria)
 Langford (Devon)
 Langford (Essex)
 Langford (Norfolk)
 Langford (Nottinghamshire)
 Langford (Oxfordshire)
 Langford (Somerset)

in Australien:
 Langford (Western Australia)

in Kanada:
 Langford (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Langford (Arkansas)
 Langford (Maryland)
 Langford (Mississippi)
 Langford (New York)
 Langford (South Dakota), im Marshall County

Siehe auch:
 Langford Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lankford
 Longford (Begriffsklärung)